Sant'Eugenio III di Toledo
 Sant'Eugène de Mazenod
 Sant'Eugenio di Milano
 Sant'Eugenio di Firenze
 Sant'Eugenio di Cartagine
 Sant'Eugenio papa
 Sant'Eugenio di Ardstraw vescovo, celebrato il 23 agosto
 Sant'Eugenio – titolo cardinalizio